L'ocell del paradís emplomallat (Parotia lawesii) és una espècie d'ocell de la família dels paradiseids (Paradisaeidae) que habita els boscos de muntanya de l'orient de Nova Guinea.

Referències 

Ocells del paradís